Résultats détaillés du double messieurs de tennis en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques de Rio.

Organisation

Format 
Le tableau du double messieurs réunit 20 équipes (soit 40 joueurs) et se joue en 5 tours. Tous les matchs se disputent en 2 sets gagnants.

Participants 
Les têtes de série sont désignées le . Le tirage au sort du tableau a lieu le .

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple messieurs de tennis en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques d'été de 2016
 Simple dames de tennis en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques d'été de 2016
 Double dames de tennis en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques d'été de 2016
 Simple mixte en quad de tennis en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques d'été de 2016
 Double mixte en quad de tennis en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques d'été de 2016

Lien externe

Navigation 
 Tennis en fauteuil roulant sur le site officiel de l'ITF pour Rio 2016

Tennis en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques d'été de 2016